W  Rumunii
 Păuliș – gmina w okręgu Arad
 Păuliș – wieś w okręgu Arad, w gminie Păuliș
 Păuliș – wieś w okręgu Hunedoara, w gminie Șoimuș